Ronco (Corteno Golgi), een plaats  in de Italiaanse gemeente Corteno Golgi
 Ronco (rivier), rivier in de Italiaanse provincie Ravenna
 Ronco all'Adige, een gemeente in de Italiaanse provincie Verona, regio Veneto
 Ronco Biellese, een gemeente in de Italiaanse provincie Biella, egio Piëmont
 Ronco Briantino is een gemeente in de Italiaanse provincie Monza e Brianza, regio Lombardije
 Ronco Canavese, een gemeente in de Italiaanse provincie Turijn, regio Piëmont 
 Ronco Scrivia, een gemeente in de Italiaanse provincie Genua, regio Ligurië
 Ronco sopra Ascona, een gemeente en plaats in het Zwitserse kanton Ticino, en maakt deel uit van het district Locarno